Список лиц, связанных с прерафаэлитизмом  включает как непосредственных членов Братства, так и находившихся под его влиянием.

Члены братства

Друзья и единомышленники

Натурщицы

Художники, испытавшие влияние 

Списки художников